Limerick
FC Limerick
Limerick 37
Condado de Limerick

Outros
Limerick (canção)
Limerick (poema)

Desambiguações de topônimos